Ви́ктор Доце́нко:
 Доценко, Виктор Николаевич (род. 1946) — советский и российский режиссёр, актёр, писатель.
 Доценко, Виктор Петрович (род. 1975) — украинский футболист, защитник.